Umma (közösség) (muszlim közösség)
 Umma (település)
 Umma (ékírás), sumer írásjel